Keizerzaal (Maastricht) - romaanse zaal in de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht
 Keizerzaal (architectuur) - rijk gedecoreerde zaal in prinselijke residenties in Duitsland bedoelt om de keizer te kunnen ontvangen